Сажинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Сажинская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.
 Сажинская волость — в составе Кунгурского уезда Пермской губернии.